Ask se poate referi la:

Locuri
 Ask, Iran, un sat din Provincia Mazandaran, Iran
 Ask, Akershus, un sat din comuna Gjerdrum, Akershus, Norvegia
 Ask, Hordaland, un sat din comuna Askøy, Hordaland, Norvegia
 Ask, Buskerud, un sat din comuna Ringerike, Buskerud, Norvegia

Muzică
 Ask (cântec), de The Smiths
 "Ask", cântec de Avail, de la Over the James

Persoane
Beatrice Ask, politician suedez
Morten Ask, hocheist norvegian

Altele
 Ask.fm, o rețea socială Q&A
 Ask.com, un motor de căutare
 Ask și Embla, în mitologia nordică
 Ask (restaurant), din Marea Britanie

Vezi și
ASK (dezambiguizare)